Plaats in Indonesië
 Kenep (Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Kenep (Beji), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kenep (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java